Remlingen kan syfta på:

Geogarfi

Tyskland 

 Remlingen, Remlingen-Semmenstedt – tidigare kommun, Niedersachsen, 
 Remlingen, Bayern – kommun, Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken,